Variante orthographique : Moujahid.

 Un moudjahid : musulman qui combat pour sa foi ou sa nation ;
 Un moudjahid : titre officiel descerné à une personne (Algérien ou étranger) qui a combattu pendant la Révolution algérienne contre le colonialisme française ;
 Moudjahid ibn Jabr, imam et juriste ; 
 Mohamed Moujahid (né en 1961), homme politique marocain (Parti socialiste unifié) ;

Voir aussi